Hammock steht für:
 Hammock (Band), US-amerikanische Post-Rock-Band
 Hängematte (in der englischen Sprache)

Hammock ist der Familienname folgender Personen:
 Christina Hammock Koch (* 1979 als Christina Hammock), US-amerikanische Astronautin
 Ken Hammock, US-amerikanischer Countrymusiker

Hammock ist Namensbestandteil mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Bear Hammock
 Black Hammock
 Long Hammock
 Oak Hammock
 Orange Hammock

Siehe auch: